Pfuhlbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Pfuhlbach (Fils) oder Heimbach, linker Zufluss der Fils vor Uhingen, Kreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Pfuhlbach (Fischbach), Zufluss des Fischbachs (zum Schwarzbach) im Vortaunus vor Fischbach, Stadt Kelkheim (Taunus), Main-Taunus-Kreis, Hessen

Schutzgebiete:
 Rehgebirge und Pfuhlbach, FFH-Gebiet im und um den Wald Eichert, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Pfohlbach
 Pfühlbach
 Pfuhlgraben